Стеббинс () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1872—1941) — американский политик, вице-губернатор штата Мичиган (1933—1935).
  (1811—1881) — американский политик и финансист, президент Нью-Йоркской фондовой биржи (1851—1852, 1858—1859, 1863—1864), член Палаты представителей (1863—1864).
  (1905—1973) — американский дипломат, посол США в Непале (1959—1966) и Уганде (1966—1969).
 Стеббинс, Джордж Ледьярд (1906—2000) — американский биолог, ботаник и генетик.
 Стеббинс, Джоуэл (1878—1966) — американский астроном.
  (род. 1969) — американский футболист, игрок лиги MLS в составе клуба «Майами Фьюжн».
  — американский зоолог, инженер и англиканский священник, епископ Монтаны Епископальной церкви (с 2019).
 Стеббинс, Ричард (род. 1945) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион в эстафете 4×100 м (1964).
  (род. 1938) — американский социолог, член Королевского общества Канады (с 1999).
 Стеббинс, Эмма (1815—1882) — американский скульптор.

Вымышленные персонажи 
 Перли Стеббинс — постоянный персонаж произведений Рекса Стаута о Ниро Вульфе и Арчи Гудвине.

Топоним 
 Стеббинс — город в штате Аляска (США).

Другое 
 Стеббинс — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.